Hannelore »Hanni« Wenzel, lihtenštajnska alpska smučarka, * 14. december 1956, Straubing, Zahodna Nemčija.

Hanni Wenzel je nastopila na zimskih olimpijskih igrah v letih 1976 v Innsbrucku in 1980 v Lake Placidu. Na igrah leta 1976 je osvojila bronasto medaljo v veleslalomu, leta 1980 pa naslova olimpijske prvakinje v veleslalomu in slalomu ter podprvakinje v smuku. Na svetovnih prvenstvih je poleg olimpijskih medalj, ki so štele tudi za svetovno prvenstvo, osvojila naslova prvakinje v kombinaciji leta 1980 in slalomu leta 1974, srebrni medalji v kombinaciji v letih 1974 in 1978 ter bronasto medaljo v kombinaciji leta 1976. V svetovnem pokalu je osvojila veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku vseh disciplin v sezonah 1977/78 in 1979/80 ter še štirikrat drugo in dvakrat tretje mesto, pet malih kristalnih globusov, po dva v veleslalomu in kombinaciji ter eden v slalomu, ter še pet tretjih in štiri druga mesta. V trinajstih sezonah je dosegla 89 uvrstitev na stopničke in osvojila 33 zmag.

Njena sestra Petra Wenzel in brat Andreas Wenzel sta tudi nekdanja alpska smučarja. Poročila se je z nekdanjim avstrijskim alpskim smučarjem Hartijem Weiratherjem, njuna hči Tina Weirather je prav tako alpska smučarka.

Svetovni pokal

Skupni seštevek

Posamične zmage

Zunanje povezave 

 

Lihtenštajnski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Lihtenštajn
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Lihtenštajn
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Lihtenštajn
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Lihtenštajn
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1976
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1980